Беноде́ () — коммуна на северо-западе Франции, находится в регионе Бретань, департамент Финистер, округ Кемпер, кантон Фуэнан. Расположена  на территории исторической области Земля Бигуден в крайней юго-западной части полуострова Бретань в 14 км к югу от Кемпера, в месте впадения в Бискайский залив реки Оде. Популярный морской курорт с казино, центром талассотерапии, большим количеством отелей и несколькими пляжами.

Население (2019) — 3 616 человек.

История 
На территории коммуны обнаружены несколько мест проживания галло-римлян и периода переселения бриттов в Арморику (V-VI века н.э.). В это же время переселенцы из Британии построили здесь первую церковь. 

В Средние века, когда движение вверх по реке Оде было непростым, Беноде был торговым портом Кемпера;  были налажены регулярные торговые маршруты в Нант и Бордо.  
В XII веке, после канонизации Томаса Бекета, его культ стал пропагандироваться монахами находящегося в Беноде аббатства Нотр-Дам.  Местный порт был переименован в Порт Святого Томаса, в его честь была построена новая церковь.

Достопримечательности 
 Церковь Святого Томаса XIII века
 Часовня Святой Бригитты XV-XVI веков
 Маяк высотой 37 м в устье Оде
 Гранд-отель, здание в стиле Прекрасной эпохи
 Виллы Менес Фрос, Минарет и многие другие на морском побережье

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 0,0 %
 промышленность — 10,0 %
 строительство — 3,3 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 55,9 %
 государственные и муниципальные службы — 30,8 %

Уровень безработицы (2018) — 11,8 % (Франция в целом —  13,4 %, департамент Финистер — 12,1 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 26 580 (Франция в целом — 21 730, департамент Финистер — 21 970).

Демография 

Динамика численности населения, чел.

Администрация 
Пост мэра Беноде с 1995 года занимает член партии Республиканцы Кристиан Пеннанеш (Christian Pennanech).  На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им правый блок победил в 1-м туре, получив 62,98 % голосов.

Города-побратимы 
  Торпоинт, Великобритания  
  Энтони, Великобритания

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Галерея 

Морские курорты во Франции